Crelan–Euphony () – belgijska zawodowa grupa kolarska z siedzibą w mieście Drogenbos.

W sezonie 2013 grupa zarejestrowana w dywizji UCI Professional Continental Teams.

Drużyna sponsorowana jest przez banki Landbouwkrediet i Crédit Agricole oraz belgijską firmę Euphony.

Pomimo faktu, że nigdy nie byli czołową drużyną zajęli 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia 2003, dzięki późniejszemu zawodnikowi Discovery Channel Pro Cycling Team i Astany, Jarosławowi Popowyczowi.

Historia

Chronologia nazw oraz kodów UCI 
 2001: Landbouwkrediet-Colnago ()
 2007: Landbouwkrediet-Tönissteiner ()
 2009: Landbouwkrediet-Colnago ()
 2010: Landbouwkrediet ()
 2012: Landbouwkrediet–Euphony ()
 2013: Crelan–Euphony ()

Sezon 1993

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, etap 6a Herald Sun Tour: Jocelyn Jolidon
1 miejsce, etap 7 Herald Sun Tour: Jacques Jolidon

Sezon 1994

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig Rund um Düren: Rik Claeys

Sezon 1996

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig Tour de Okinawa: Ken Hashikawa
1 miejsce, wyścig Flèche Hesbignonne: Marc Streel
1 miejsce, etap 2 Circuit Franco-Belge: Marc Streel
1 miejsce, etap 3 Tour de Picardie: Marc Streel

Sezon 1997

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig GP Jef Scherens: Stéphane Hennebert
1 miejsce, wyścig Zellik-Galmaarden: Ludo Dierckxsens
1 miejsce, wyścig GP de Denain: Ludo Dierckxsens
1 miejsce, etap 5 Ras Tailteann: Michael Fitzgerald

Sezon 1998

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig Prix d'Armor: Hans De Meester
1 miejsce, etap 4 Vuelta a la Rioja: Jan Hordijk
1 miejsce, etap 5a Commonwealth Bank Classic: Jan Hordijk

Sezon 1999

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig Kampioenschap van Vlaanderen: Michel Van Haecke
1 miejsce, wyścig Tour de la Somme: Bert Roesems
1 miejsce, etap 1b Tour de la Somme: Bert Roesems
1 miejsce, etap 1b OZ Wielerweekend: Bert Roesems
1 miejsce, etap 3a Circuit Franco-Belge: Bert Roesems

Sezon 2000

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig Cras Avernas: Michel Van Haecke
1 miejsce, wyścig Dwars door Gendringen: Kees Hopmans
1 miejsce, wyścig GP Stad Zottegem: Michel Van Haecke
1 miejsce, wyścig Druivenkoers Overijse: Michel Van Haecke
1 miejsce, etap 3a Tour de la Somme: Michel Van Haecke

Sezon 2001

Ważniejsze sukcesy 
 Mistrz Nowej Zelandii: Gordon McCauley
1 miejsce, wyścig Nokere Koerse: Michel Van Haecke
1 miejsce, wyścig Archer GP: Gordon McCauley
1 miejsce, wyścig Antwerpse Havenpijl: Michel Van Haecke
1 miejsce, wyścig GP Stadsbelangen Sint-Niklaas: Jurgen Vermeersch
1 miejsce, etap 2b Tour de la Somme: Bert Roesems
1 miejsce, etap 5 Tour de Wallonie: Bert Roesems

Sezon 2002

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig GP Costa degli Etruschi: Yuri Metlushenko
1 miejsce, wyścig Porec Trophy I: Volodymyr Bileka
1 miejsce, wyścig Porec Trophy II: Jarosław Popowycz 
1 miejsce, wyścig GP de Genève: Jarosław Popowycz
1 miejsce, etap 4 Tour of South China Sea: Glen Chadwick
3 miejsce, etap 12 Giro d'Italia: Lorenzo Bernucci

Sezon 2003

Ważniejsze sukcesy 
 Mistrz Litwy w jeździe na czas: Tomas Vaitkus
1 miejsce, wyścig GP d'Ouverture: Ludo Dierckxsens
3 miejsce, wyścig Giro d'Italia: Jarosław Popowycz
1 miejsce, wyścig Scheldeprijs Vlaanderen: Ludovic Capelle
1 miejsce, wyścig Tour du Doubs: Bert De Waele
1 miejsce, etap 3 Etoile de Bessèges: Tom Steels
1 miejsce, etap 1 Tour of Belgium: Tom Steels
1 miejsce, etap 7 Österreich Rundfahrt: Tom Steels
1 miejsce, etap 4 Regio Tour: Vladimir Duma
1 miejsce, etap 2 Post Danmark Rundt: Yuri Metlushenko
1 miejsce, etap 4 Post Danmark Rundt: Tomas Vaitkus
1 miejsce, etap 1 Tour du Poitou Charentes: Yuri Metlushenko

Sezon 2004

Ważniejsze sukcesy 
 Mistrz Litwy: Tomas Vaitkus
 Mistrz Litwy w jeździe na czas: Tomas Vaitkus
 Mistrz Uzbekistanu w jeździe na czas: Sergey Lagutin
 Mistrz Belgii: Tom Steels
1 miejsce, wyścig GP Costa degli Etruschi: Yuri Metlushenko
1 miejsce, wyścig GP Cholet-Pays de Loire: Bert De Waele
1 miejsce, wyścig Dwars door Vlaanderen: Ludovic Capelle
1 miejsce, wyścig GP Pino Cerami: Nico Sijmens
1 miejsce, wyścig GP d'Isbergues: Ludovic Capelle
1 miejsce, wyścig Omloop van het Houtland: Bert De Waele
1 miejsce, wyścig Tour de Luxembourg: Maxime Monfort
1 miejsce, etap 2 Tour de Luxembourg: Tom Steels
1 miejsce, etap 3 Tour de Luxembourg: Maxime Monfort
1 miejsce, etap 2 4 Jours de Dunkerque: Marc Streel
1 miejsce, etap 1 Etoile de Bessèges: Tom Steels
1 miejsce, etapy 1 & 3 Dookoła Austrii: Tom Steels
1 miejsce, etap 7 Dookoła Austrii: Ludo Dierckxsens
1 miejsce, etap 2b Brixia Tour: Yuri Metlushenko
1 miejsce, etap 5 Post Danmark Rundt: Tomas Vaitkus
1 miejsce, etap 5 Tour du Poitou Charentes: Ludovic Capelle
2 miejsce, etap 8 Giro d'Italia: Tomas Vaitkus
3 miejsce, prolog & etap 13 Giro d'Italia: Jarosław Popowycz

Sezon 2005

Ważniejsze sukcesy 
 Mistrz Uzbekistanu w jeździe na czas: Sergey Lagutin
 Mistrz Uzbekistanu: Sergey Lagutin
1 miejsce, wyścig Kampioenschap van Vlaanderen: Sergey Lagutin
1 miejsce, wyścig Hel van het Mergelland: Nico Sijmens
1 miejsce, wyścig Flèche Hesbignonne: Geert Verheyen
1 miejsce, wyścig Regio-Tour: Nico Sijmens
1 miejsce, etap 2 Regio-Tour: Nico Sijmens
1 miejsce, etap 3a Tour of Belgium: Jurgen Van Loocke

Sezon 2006

Ważniejsze sukcesy 
2 miejsce, wyścig Omloop Het Volk: Bert De Waele
2 miejsce, wyścig Tour de Wallonie: Nico Sijmens
1 miejsce, etap 3 Tour de Wallonie: Nico Sijmens

Sezon 2007

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig GP de Wallonie: Bert De Waele
2 miejsce, wyścig Tour de Wallonie: Frédéric Gabriel
1 miejsce, wyścig Beverbeek Classic: Nico Sijmens
1 miejsce, wyścig Hel van het Mergelland: Nico Sijmens
1 miejsce, wyścig Drie Zustersteden - Willebroek: Bert De Waele
1 miejsce, wyścig Sparkassen Giro Bochum: Andy Cappelle
1 miejsce, etap 3 Regio Tour: Andy Cappelle 
1 miejsce, etap 6 Tour of Britain: Paul Manning

Sezon 2008

Ważniejsze sukcesy 
2 miejsce, wyścig Paryż-Tours: Jan Kuyckx 
1 miejsce, etap 1 Etoile de Bessèges: Jan Kuyckx

Sezon 2009

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig 1 Meiprijs: Denis Flahaut
1 miejsce, wyścig Nationale Sluitingprijs: Denis Flahaut
1 miejsce, etap 4 Tour of Belgium: Bert De Waele

Sezon 2010

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig Dwars door het Hageland: Frédéric Amorison
2 miejsce, wyścig Eschborn-Frankfurt City Loop: Geert Verheyen

Sezon 2011

Ważniejsze sukcesy 
1 miejsce, wyścig De Vlaamse Pijl: Frédéric Amorison
1 miejsce, wyścig Omloop van het Waasland: Aidis Kruopis
1 miejsce, wyścig GP Pino Cerami: Bert Scheirlinckx
1 miejsce, wyścig 1 Meiprijs: Aidis Kruopis
1 miejsce, wyścig I.W.T. Jong Maar Moedig: Bert Scheirlinckx
1 miejsce, wyścig Schaal Sels: Aidis Kruopis
1 miejsce, etap 1 Tour de Picardie: Egidijus Juodvalkis
1 miejsce, etap 2 Tour of Belgium: Aidis Kruopis
1 miejsce, etap 2 Paris-Corrèze: Bert De Waele

Skład

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Kolarstwo szosowe
Belgijskie zawodowe grupy kolarskie